«Кукушка и скворец» — советский рисованный мультипликационный фильм Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, созданный на киностудии «Союзмультфильм» в 1949 году по одноимённой басне Сергея Михалкова.

Сюжет 
Главные герои мультфильма – птицы, хорошо знакомые нам – кукушка и скворцы. У скворцов вылупились маленькие скворчата, и семья очень рада такому счастливому событию. С этой радостью скворцов пришёл поздравить воробей. Семья скворцов стала намного больше, и это замечательно. Радостный отец исполнил волшебную трель, на которую прилетела кукушка. Она не разделила радости скворцов, ведь по её убеждению лучше быть одной, чем вместе с семьёй. Кукушка не высиживает своих птенцов, всё поёт и танцует. Но в минуту опасности, перед Коршуном, Кукушка оказывается совершенно одна и не справляется. А скворцы всей семьёй дают врагу отпор.

Отличие от книги 
 В мультфильме коршун сначала съедает кукушку, а потом, пробуя напасть на скворцов, получает от них сдачи и улетает, в книге - наоборот.

Создатели 
 Режиссёры-постановщики — Леонид Амальрик, Владимир Полковников
 Сценарист — Сергей Михалков
 Художник-постановщик — Александр Трусов
 Художники-мультимликаторы: Надежда Привалова, Фёдор Хитрук, Александр Беляков, Дмитрий Белов, Лев Попов, Борис Петин, Иосиф Старюк
 Оператор — Николай Воинов
 Композитор — Юрий Никольский
 Звукооператор — Николай Прилуцкий
 Ассистент режиссёра — Ирина Кульнёва
 Роли озвучивали:
 Мария Бабанова
 Чеслав Сушкевич
 Григорий Шпигель
 Валентина Телегина
 Всеволод Санаев
 Актёры, которые озвучивали роли, не указаны в титрах, но перечислены вместе со всей съёмочной группой в Приложении на странице 201 в книге: Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов. Выпуск 1 (1950).
 Фильм реставрировался в 2001 году, и в нём уже указаны новые актёры озвучивания. В статье титры приводятся в соответствии с оригинальной версией фильма.

Награды 
 1950 год — V Международный Кинофестиваль в Карловых Варах — Почётный диплом.

Переозвучка 
В 2001 году отреставрирован и переозвучен (классическая музыка стала синтезаторной), его таким и показывали на некоторых телеканалах в первую очередь: «ДТВ-Viasat», «СТС», «Домашний», «Столица», «Москва. Доверие», «РТР-Планета», «Детский мир», «RTVi», «Детский», «Теленяня», «Бибигон», «TVCi», «Карусель», «Ностальгия», «Радость моя» и «Мультимания». В 2001 году выпускался на DVD. Но сама переозвучка многими подверглась критике, как «антисоветская».

 Ирина Маликова — кукушка
 Владимир Конкин — скворец
 Борис Токарёв
 Юльен Балмусов — орёл

Домашнее видео 
Мультфильм неоднократно издавался на DVD в сборниках мультфильмов: «В мире басен», DVD, дистрибьютор «Крупный план».

Литература 
  С. Михалков «Кукушка и скворец», стр. 105-112.

Примечания

Ссылки 
 
 «Кукушка и скворец» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Статьи проекта Мультипликация
Рисованные мультфильмы СССР 1949 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Амальрика
Мультфильмы Владимира Полковникова
Мультфильмы о птицах
Сатирические мультфильмы
Экранизации произведений Сергея Михалкова